Magnétic and Botanic School of Safe Medicine instituida em East London por um grupo de médicos apoiadores de fitoterapia e métodos do magnetismo animal, os quais, decidiram elevar o status da sua profissão através do estabelecimento de uma escola de formação na Rua: Stepney Green nº 21 no ano de 1892 até o ano de 1894, a qual foi uma das últimas instituições magnetistas na Inglaterra.

Histórico
O Medico-Botanic Training College of Great Britain originalmente operado em West Kensington na Rua: Fulham Road nº 432 (dezembro de 1891 - maio de 1892) e neste momento o Reverendo Veryman Trimming, MA de Battersea, SW, acreditava que isso era uma boa maneira de reunir e fortalecer British and International Association of Eclectic and Medical Botanists com outras instituições.

.

A Magnetic and Botanic School of Safe Medicine Ltda. como a faculdade em 1892 tornou-se conhecida , no momento da sua constituição, declarou seu objeto a ser a fundar uma escola de medicina natural para provar que:

O tratamento baseou-se nos princípios da utilização de várias forças naturais para curar doenças e para aliviar a dor. Um diploma foi emitido para alunos examinado com sucesso, e uma boa taxa de matrícula via postal também ocorreu.

Publicidades do movimento ocorreram entre 1891 e 1894, as quais vieram na forma das revistas The Light of Day and The Magnetic and Botanic Journal, e estes artigos frequentes realizadas acerca da campanha antivacinação e sistemas alternativos de cura. Listas apareceu de pessoas comprometeu a fornecer genuínas preparações botânicos a preços tão baixos quanto possível The Hon Sec of College em Stepney Green.

Quem mais tarde tornou um de seus diretores, foi Charles Gapp, Ph.D., que aos 27 anos de idade, praticante de fitoterapia lidou com o trabalho de secretariado tutorial, desde o endereço pregresso até a transferencia do Colégio para Stepney Green, subsequentemente a de maio 1892.

Acenssão
O Colégio logo obteve uma nova plataforma para sua causa, com o estatus de curso profissionalizante com o reconhecimento da qualificação do Colégio a médico  (Botânico). No novo periódico The Magnetic e Botanic Jornal editado pelo presidente do Colégio, D. Younger doutor em medicina (EUA), um fitoterapeuta residido em New Oxford Street nº20, o Colégio apelou aos leitores para arrecadar dinheiro para um fundo de luta para ajudar um de seus alunos que se classificou lá em 15 de agosto de 1893.

Processo judicial
Este foi Joseph Steel doutor em medicina e (Botanica), de Durham, que apelou ao  Queen's Bench Division of the High Court of Justice em 10 de maio de 1894 contra uma acusação deliberadamente falsamente de levar o título de Doutor em Medicina, implicando, assim, que ele foi registrado sob o Ato Médico sem ser qualificado. Por 20 anos ele havia estudado ciências naturais durante a noite, após trabalhar como mineiro, a fim de se tornar um médico magnético e botânico, pelos dez anos seguintes, o recurso foi indeferido.

Em uma carta aberta ao jornal o presidente da faculdade chamado para a reversão da sentença, relatou que o Colégio tinha obtido a licença da Câmara do Comércio para usar as letras MD (BC), e de adjudicar os diplomas. No tribunal, ele afirmou que o Conselho Geral sobre Segurança de Medicamentos, que emitiu os certificados em 1893 foi devidamente constituída e registada ao abrigo da Lei das Sociedades de 1882.

Após esta discrepância da lei, ocorreu outro fato - um paciente  do doutor F.C Purdue haveria morrido por causas naturais, e a sociedade médica tentou incrimnar Purdue, o que após análise melhor da junta de peritos, foi contatada causas naturais na morte do Coronel.

Declínio
Até o final de 1894 as atividades da empresa foram provavelmente diminuindo, sua revista tendo cessado e a organização parece ter sido realizado a partir de 20 Oxford Street, com um dispensário livre a ser criada no Instituto do Workman ao lado de Holborn Town Hall in Inn a Gray Street.

Os atuais ocupantes dos números 21 e 23 da Stepney Green é a Circle Industries plc'', uma empresa de construção a qual após tomar por esta locação sua propriedade foi em grande parte reconstruída, após danos causados pela guerra. Nenhum dos recursos internos originais sobreviveram.

Ver também
 Magnetismo animal
 D. Younguer

Instituições relacionadas ao mesmerismo